Zelda kan være:
 The Legend of Zelda (spilserie) – en computerspilserie af Nintendo
 Prinsesse Zelda – en af hovedpersonerne i The Legend of Zelda-serien.
 Zelda Schneersohn Mishkovsky (1914-1992), (kendt under pseudonymet "Zelda") – en israelsk poet.
 Zelda (tegneserie) – svensk tegneserie skabt af Lina Neidestam